Osoby o tym nazwisku:
 Feliksa Szczerbiak – polska oficer, uczestniczka powstania warszawskiego
 Marek Szczerbiak – polski oficer, urzędnik i menadżer
 Wally Szczerbiak – amerykański koszykarz
 Walter Szczerbiak – amerykański koszykarz